Stewart Alexander Adams (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada - mort le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1925-1926 || Millers de Minneapolis || LCH ||5 ||1 ||0 ||1 ||3 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1926-1927 || Millers de Minneapolis || AHA ||32 ||2 ||4 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1927-1928 || Millers de Minneapolis || AHA ||38 ||4 ||4 ||8 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1928-1929 || Millers de Minneapolis || AHA ||40 ||11 ||8 ||19 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1929-1930 || Blackhawks de Chicago || LNH ||26 ||4 ||6 ||10 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 
|- 
|1929-1930 || Millers de Minneapolis || AHA ||18 ||8 ||4 ||12 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1930-1931 || Tecumsehs de London || LIH ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1930-1931 || Blackhawks de Chicago || LNH ||36 ||5 ||13 ||18 ||18 ||8 ||3 ||3 ||6 ||8 
|-
|1931-1932 || Blackhawks de Chicago || LNH ||26 ||0 ||5 ||5 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1932-1933 || Stars de Syracuse || LIH ||36 ||11 ||22 ||33 ||48 ||6 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1932-1933 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||19 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1933-1934 || Millers de Minneapolis || LCH ||43 ||22 ||8 ||30 ||40 ||3 ||0 ||3 ||3 ||- 
|-
|1934-1935 || Tigers de Calgary || NWHL ||8 ||5 ||6 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1935-1936 || Tigers de Calgary || NWHL ||29 ||11 ||7 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 107 || 9 || 26 || 35 || 60 || 10 || 3 || 3 || 6 || 14

Notes et références 

Naissance en septembre 1904
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Tecumsehs de London
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Millers de Minneapolis
Décès en mai 1978
Décès à Calgary
Décès à 73 ans
Attaquant de hockey sur glace